Цикло-тетрафосфат аммония — соль аммония и цикло-тетрафосфорной кислоты с формулой (NH)PO.

 Получение 
 Действие раствора аммиака на раствор цикло-тетрафосфорной кислоты:
 

 Разложение при осторожном нагревании дигидроортофосфата аммония:
 

 Физические свойства 
Цикло-тетрафосфат аммония образует бесцветные кристаллы ромбической сингонии, пространственная группа B bam, параметры ячейки a = 1,082 нм, b = 1,278 нм, c = 1,042 нм, Z = 4.

Растворяется в воде.

Литература 
 

 
 
 

Фосфаты аммония
аммония